Muzeum Erotyki w Warszawie – nieistniejące już, prywatne, jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie gromadzące erotyczne przedmioty ze wszystkich kontynentów. Zostało otwarte w 2011 i zamknięte w styczniu 2012.

Główne eksponaty 
 afrykańska sztuka ludowa
 chińska porcelana
 indyjskie płaskorzeźby
 japońskie obrazy shunga
 perskie miniatury
 peruwiańska ceramika
 tajskie penisy wotywne
 tybetańskie obrazy wotywne

Linki zewnętrzne 
 W Warszawie otwarto pierwsze w Polsce Muzeum Erotyki
 Muzeum Erotyki w Warszawie już działa
 Muzeum Erotyki zamknięte. Albo przeprowadzka, albo wyprowadzka

Warszawa
afrykańska
Nieistniejące muzea w Warszawie